Шведські хокейні ігри 1992 — міжнародний хокейний турнір у Швеції, проходив 30 січня — 2 лютого 1992 року у Стокгольмі.

Результати та таблиця 

М — підсумкове місце, І — матчі, В — перемоги, Н — нічиї, П — поразки, Ш — закинуті та пропущені шайби, О — очки

Посилання 
 Архів  
 Архів  
 Шведські хокейні ігри на yandex 

 
Шведські хокейні ігри 
1992 у хокеї з шайбою
Січень 1992
Лютий 1992
1992 у шведському спорті